Калинов може да се отнася за:

 Илия Калинов (р.1969) – бивш български футболист, полузащитник
 Ичо Калинов (?) – гъркомански революционер, деец на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
 Калин Искрев Калинов – икономист, основател и строител на Средното професионално-техническо училище по машиностроене в Силистра
 Камен Калинов (р. 1933) – български политик от Българската комунистическа партия (БКП)
 Ставри Калинов (р. 1944) – български скулптор и художник

Населени места
 Калиново – село в Република Гърция, дем Кукуш